Липчаны () — село на Украине, находится в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 647 человек. Почтовый индекс — 24022. Телефонный код — 4337.
Занимает площадь 2,3 км².

Религия 
В селе действует Николаевский храм Могилёв-Подольского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Известные жители 
 Семенюк, Вилен Миронович — министр энергетики и электрификации Украины (1993—1995).
 Яворский, Лев Андреевич (1807—1872) — местный уроженец, протоиерей Русской православной церкви и педагог.

Адрес местного совета 
24021, Винницкая область, Могилёв-Подольский р-н, с. Козлов

Примечания

Ссылки 
 Липчаны на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Могилёв-Подольского района